Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 1991 listet alle Personen, die im Jahr 1991 zum Mitglied berufen wurden. Insgesamt gab es vierundzwanzig neu gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder 1991 

* Die Matrikelnummern sowie das genaue Wahldatum der aufgelisteten Akademiemitglieder sind nicht aus dem online gestellten Mitgliederverzeichnis der Akademie ersichtlich.

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Einzelnachweise 

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)